Znaczenie podstawowe
 węgrzyn – wino pochodzące z Węgier

 Miejscowości
 Węgrzyn – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Radoszyce

 Osoby
 Bartosz Węgrzyn (ur. 1984) – polski siatkarz
 Franciszek Węgrzyn (1892–1965) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Grzegorz Węgrzyn (ur. 1963) – profesor nauk biologicznych
Jan Węgrzyn (ur. 1964) – polski urzędnik państwowy
 Józef Węgrzyn (1884–1952) – polski aktor i reżyser
 Józef Węgrzyn (ur. 1943) – polski dziennikarz  
 Kazimierz Węgrzyn (ur. 1967) – polski piłkarz
 Kazimierz Józef Węgrzyn (ur. 1947) – polski poeta
Krzysztof Węgrzyn (ur. 1950) – polski przedsiębiorca, inżynier i urzędnik państwowy
 Krzysztof Węgrzyn (ur. 1953) – polski skrzypek
 Maksymilian Węgrzyn (1867–1916) polski aktor i reżyser teatralny
 Małgorzata Węgrzyn (ur. 1945) – polska polityk
 Marzena Węgrzyn (ur. 1978) – polska judoczka
 Mieczysław Węgrzyn (1909–1942) – polski aktor
 Michał Węgrzyn (ur. 1978) – polski reżyser
 Mojżesz Węgrzyn (ok. 990–1043) – święty mnich prawosławny
 Piotr Węgrzyn (?) – szlachcic polski, herbu Gozdawa
 Robert Węgrzyn (ur. 1968) – polski polityk
 Roman Węgrzyn (ur. 1928) – śpiewak operowy
 Stanisław Węgrzyn (1899–1973) – scenograf
 Stanisław Węgrzyn (1931–2008) – genetyk, specjalista roślin zbożowych
 Stefan Węgrzyn (1925–2011) – profesor, fizyk, inżynier, automatyk, informatyk
 Waldemar Węgrzyn (ur. 1959) – polski grafik
 Walentyna Węgrzyn-Klisowska (ur. 1945) − polski muzykolog
 Wiktor Węgrzyn (1939–2017) – księgarz, mechanik samochodowy, komandor Motocyklowych Rajdów Katyńskich
 Wojciech Węgrzyn (ur. 1959) – prawnik, w latach 2012–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 Zygmunt Węgrzyn (1927–1997) – polski ekonomista